Карл Ше́фер (; 17 мая 1909, Вена — 23 апреля 1976, там же) — австрийский фигурист, многократный чемпион мира и европы,двукратный олимпийский чемпион (1932 год и 1936 год) в одиночном катании.

Биография 
Карл Шефер родился в Вене недалеко от искусственного катка Эдуарда Энгельманна младшего. Когда ему было 11 лет, тренер Рудольф Куцер заметил в нём талант. Шефер был разносторонне одаренным человеком: он очень хорошо играл на скрипке, а также был чемпионом Австрии по плаванию брассом и даже участвовал в летних Олимпийских играх 1928 года.

По окончании карьеры спортсмена, в 1936 году, Карл переехал в США, где работал тренером. В 1938 году он открыл в Вене склад спортивных товаров. В 1940-м он и Нерта Вотчер (также тренер фигурного катания) основали шоу «Ревю льда Карла Шефера» (Karl-Schäfer-Eisrevue). В 1943 году Карл Шефер снялся в качестве актёра в фильме «Der weiße Traum» (Белая мечта). После Второй мировой войны участвовал в восстановлении катка Энгельманна и с 1946 года тренировал там молодых фигуристов.

Между 1956 и 1962 он снова уезжал в США, чтобы работать там тренером по фигурному катанию. В 1962-м он вернулся в Вену и жил там и работал до конца жизни. Был женат на Кристине Энгельманн, самой младшей дочери Эдуарда Энгельманна младшего.

C 1974 года по 2008 год в Вене ежегодно проходил турнир, названный в честь Карла Шефера — «Мемориал Карла Шефера» ().

Спортивные результаты

Примечания

См. также 

Пловцы Австрии
Фигуристы Австрии
Чемпионы Европы по фигурному катанию
Чемпионы мира по фигурному катанию
Олимпийские чемпионы от Австрии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1932 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1936 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1928 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1932 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1928 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1936 года
Участники летних и зимних Олимпийских игр